Miejscowości w USA:
 Rison – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
Gminy w USA:
 Rison (ang. Rison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland